V Albaniji se po podatkih albanskega statističnega urada nahaja 74 naselij s statusom mesta.

Mesta po številu prebivalcev

Albanija

simple:Albania#Cities